Babá — empregadas contratada para cuidar de crianças menores de idade
 Babá (futebolista) - Ex-ponta esquerda do Flamengo, Ceará e Seleção Brasileira.
 Baba (honorífico) — título honorífico no Candomblé
 Babá (político) — cofundador do brasileiro PSOL
 Roberto Caveanha — futebolista que defendeu o São Paulo FC nos anos 1960, conhecido como "Babá"